Nikky Andersson (Hungria, 1 de março de 1977) é uma atriz pornográfica, utilizando em seus filmes nomes similares, entre eles, Niki Anderson, Nikki Andersen, Nikki Andersin e Nikki Andersson. Iniciou sua carreira em 1996, aos dezenove anos.

Anderson, Nikki